Vive l'amour, film réalisé par Tsai Ming-liang, sorti en 1994 ;
Vive l'amour (Good News), film réalisé par Charles Walters, sorti en 1947 ;
 Vive l'amour (Hooray for Love), film réalisé par Walter Lang, sorti en 1935.